Шове — власна назва.

Топоніми

Шове — галісійська назва муніципалітету Хове.

Шове — муніципалітет.